Борис Валентинович Кустов (1950—2013) — советский и российский кинорежиссёр и оператор документального кино.

Биография 
Родился 3 июля 1950 года в Таллине. 

Работал фотографом на киностудии «Таллинфильм». В 1974 году окончил ВГИК, операторский факультет ((мастерская Л. Косматова, В. Гинзбурга). Работал оператором на Западно-Сибирской студии кинохроники в Новосибирске. Затем работал на Свердловской киностудии.

Член Российской Академии кинематографических искусств «НИКА».

Скончался 8 января 2013 года, похоронен на Михайловском кладбище Екатеринбурга.

Б. В. Кустов — автор известных документальных картин: «Груня», «Камо грядеши», «Союз Советских Социалистических Рекордофф», «Граница Европы», «Вот и вся жизнь» (совместно с С. Мирошниченко), «Встреча с Бабой-Ягой» и другие.

Его фильм «Граница Европы» (1994) получил Гран-при Международного университета радио и телевидения на международном кинофестивале в Монте-Карло и первую премию в Анкоридже. Он несколько раз становился лауреатом кинофестиваля неигрового кино «Россия», которая ежегодно проходит в Екатеринбурге, за фильмы «Леший. Исповедь пожилого человека» (1988 год), «Новые сведения о конце света» (1991 год), «Союз Советских Социалистических Рекордофф» (1993 год) и др.

В последние годы Кустов активно сотрудничал с творческим объединением «Кинофабрика». Последней его работой стал документальный фильм об Уральском добровольческом танковом корпусе.

Фильмография

Оператор неигровых фильмов 
 1974 «На сибирских магистралях»
 1977 «Главная стройка»
 1982 «Спартакиада»
 1984 «Мы челябинцы»
 1986 киножурнал «Советский Урал» № 21 «Цена качества»
 1997 «Алиса в стране метрополитении»

Режиссёр неигровых фильмов 
 1982 «Хроника одного лета», Свердловская киностудия
 1983 киножурнал «Советский Урал» № 6 Свердловская киностудия
 1984 «Лед надежды нашей» 2ч.телефильм Свердловское телевидение
 1984 киножурнал «Советский Урал» № 40, Свердловская киностудия
 1985 киножурнал «Советский Урал» № 16, Свердловская киностудия
 1991 «Встреча с бабой Ягой», Свердловская киностудия
 1993 «Союз советских социалистических рекордофф», «Уралфильм»
 1994 «Граница Европы»
 1995 «Хомут для красного коня»
 1996 «Княгиня, почти рождественская история» творческое объединение «Надежда»
 1996 «Весенний марафон», Свердловская киностудия
 1995 «Сатрапы» , НТВ
 1997 «80-я годовщина» 40с.

автор-оператор 
 1976 «Опыт передовиков — всем нефтяникам», Западно-Сибирская студия кинохроники
 1979 киножурнал «Советский Урал» № 12 «ГАИ», Свердловская киностудия
 1978 киножурнал «Советский Урал» № 39 «Три встречи»
 1980 киножурнал «Советский Урал» № 2 «Обмен»
 1985 киножурнал «Советский Урал» № 13 «VII зимняя спартакиада»

режиссёр-оператор 

 1975 «Подъем нефти из пласта на поверхность» Западно-Сибирская студия кинохроники
 1976 киножурнал "Сибирь на экране № 43, Западно-Сибирская студия кинохроники
 1977 Киножурнал «Советский Урал» № 33 «По дорогам памяти», Свердловская киностудия
 1978 «Красуский», Свердловская киностудия
 1979 «Вид на огненную реку», Свердловская киностудия
 1979 «Эти беспокойные женщины», Свердловская киностудия
 1979 киножурнал «Советский Урал» № 28, Свердловская киностудия
 1981 киножурнал «Советский Урал» № 9, 41, 45 Свердловская киностудия
 1982 киножурнал «Енисейский меридиан» № 1
 1982 «На вечной стоянке», Свердловская киностудия
 1982 «Старики», Северо-Кавказская студия кинохроники
 1982 «Почин», Свердловская киностудия
 1983 киножурнал № 23 «Два слова о добре»
 1983 «Вот и вся жизнь», Свердловская киностудия
 1985 киножурнал «Советский Урал» № 3 «Пуск»
 1985 «Груня», Свердловская киностудия
 1985 киножурнал «Советский Урал» № 16, Свердловская киностудия
 1985 киножурнал «Советский Урал» № 21 «День победы», Свердловская киностудия
 1985 киножурнал «Советский Урал» № 23 «Товарищ Андрей»,Свердловская киностудия
 1986 «Слово предоставляется», Свердловская киностудия
 1986 киножурнал «Советский Урал» № 15 «Коммунисты», Свердловская киностудия
 1986 киножурнал «Советский Урал» № 24 «Народное творчество», Свердловская киностудия
 1986 «Нефтяная промышленность в СССР», Свердловская киностудия
 1987 «Леший», Свердловская киностудия
 1987 «Согласие», Свердловская киностудия
 1988 «Камо грядеши», Свердловская киностудия
 1988 «Тайное голосование»,Свердловская киностудия
 1989 «Случай с Фемидой», Свердловская киностудия
 1990 «Блаженны изгнанные», Свердловская киностудия
 1990 «Спуск флага», Свердловская киностудия
 1991 «Новые сведения о конце света», Свердловская киностудия
 1995 «Хомут для красного коня», Свердловская киностудия
 1996 «Княгиня, почти рождественская история», творческое объединение «Надежда»
 1995 «Сатрапы», НТВ
 1996 «Весенний марафон», Свердловская киностудия
 1997 «80-я годовщина» 40серий, АНТ
 1998 «Косой брод», Свердловская киностудия
 1998 Альманах № 1, 2 «Летопись Урала», ТО «Надежда»
 1999 «Роман 21-го века», ТПО «ЗОВ»
 2003 киножурнал «Кинолетопись Урала»№ 3, Свердловская киностудия

Автор, режиссёр, оператор 
 2003 «Чувство нокаута», Свердловская киностудия
 2003 «Господа музыканты», Свердловская киностудия
 2005 «Секреты поющей бронзы», Свердловская киностудия
 2006 «Расступись ночь темна», Свердловская киностудия
 2009 «Орджоникидзевское УЖК», ТПО кинофабрика
 2010 О добровольческом танковом корпусе «Слава и память» — в работе

Призы и награды 
 1975 «Подъем нефти из пласта на поверхность», Бронзовая медаль ВДНХ СССР.
 1978 киножурнал «Советский Урал» № 12 «ГАИ», диплом и премия на конкурсе безопасности движения, г. Свердловск.
 1978 «Советский Урал» № 39 «Три встречи», 1 премия на фестивале по Нечерноземью, г. Кострома.
 1980 «Советский Урал» № 2 «Обмен», Вторая премия кинофестиваля в г. Красноярске.
 1981 «Линия связи», Диплом 25-го фестиваля в Лейпциге, ГДР.
 1983 «Вот и вся жизнь», Первая премия фестиваля ВГИК.
 1985 «Груня», Приз и диплом за лучший короткометражный документальный фильм на XIX Всесоюзном кинофестивале в г. Алма-Ата.
 1987 «Леший» Приз жюри на I Всесоюзном кинофестивале неигрового кино в г. Свердловске.
 1991 «Новые сведения о конце света» — приз жюри Открытого фестиваля неигрового кино «Россия»;
участник МКФ в Берлине, 1992 г.
участник МКФ в Мюнхене, 1993 г.
 1993 «Союз Советских Социалистических Рекордофф»:
— приз жюри Открытого фестиваля неигрового кино «Россия»
— участник МКФ в г. Мюнхене, 1994 г.
1994 «Граница Европы»- Первая премия и приз жюри на МКФ «Северное сияние» в Анкоридже (США, Аляска,1995,). 1996 Гран-При Международного Университета Радио и Телевидения на фестивале лучших европейских телепрограмм и телефильмов в Монте-Карло, в номинации «лучший документальный фильм».
 1995 «Хомут для красного коня» — участник МКФ в Лейпциге, 1995 г. и в г. Мюнхен, 1996 г.
 1996 За создание трилогии «Новые сведения о конце света», «Союз Советский социалистических Рекордофф», «Граница Европы» номинацуия на Государственную премию Российской Федерации.

Ссылки 
 http://skekb.ru/212

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Свердловская киностудия
Похороненные на Михайловском кладбище‎